Janowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Janowsky (1903–1974), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Uschi Janowsky (* 1948), Tänzerin und Tanztherapeutin